Жозе́ф Руа́ () — имя и фамилия:
  (1771—1856) — предприниматель, член Законодателной ассамблеи Нижней Канады.
  (1858—1913) — канадский историк, редактор и политик.
  (1891—1978) — французский медик-гомеопат.